Carlos Casares Mouriño – scrittore, critico letterario e politico galiziano
 Carlos Mouriño – imprenditore e dirigente sportivo spagnolo
 Eliseo Mouriño – calciatore argentino
 Juan Camilo Mouriño – politico messicano